«Болезнь Захса» () — французская кинодрама, поставленный в 1999 году режиссёром Мишелем Девилем по роману французского писателя алжирского происхождения Мартина Винклера, опубликованный в 1998 году.

Сюжет 
Доктор Бруно Захс пользуется большой популярностью у жителей одного провинциального городка. Недавно Захс открыл свою частную клинику, и теперь все население городка обращаются к нему не только за медицинской помощью. Многие люди приходят к врачу, чтобы просто поговорить о жизни, поделиться своими проблемами. Больше всего жителей городка интересует личная жизнь холостого Закса. В какой-то момент бдительные соседи начинают часто видеть автомобиль молодого местного редактора Полины, припаркованный рядом с домом доктора…

В ролях

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Мишеля Девиля
Фильмы Франции 1999 года
Фильмы France 2 Cinéma